El término judía puede referirse, en esta enciclopedia:

 a una persona del pueblo judío, la colectividad religiosa y cultural de los descendientes del pueblo hebreo y los antiguos israelitas;
 a una persona que profesa el judaísmo, la religión del pueblo judío;
 a Phaseolus vulgaris, llamada comúnmente «judía», «alubia», «frijol», «habichuela», «poroto» o «caraota», una planta leguminosa cuyas vainas verdes y cuyas semillas (del mismo nombre que la planta) son comestibles.